Бригад Санчаевич Дупчур (7 мая 1932 — 25 августа 2007) — поэт, прозаик, самодеятельный композитор, резчик-камнерез, скульптор, мастер по изготовлению музыкальных инструментов. Заслуженный работник культуры Тувинской АССР (1976), Лауреат Государственной премии России (1992), Народный художник Республики Тыва (2008).

Биография 
Родился 7 мая 1932 года в селе Бай-Даг современного Эрзинского кожууна в семье арата-скотовода. Отслужив в армии, поступил в Красноярское музыкальное училище. В 1975 году стал членом Союза художников СССР, а в 1976 году ему присвоено звание Заслуженного работника Тувинской АССР. В 1992 году стал Лауреатом Государственной премии России в области культуры и искусства. В 2008 году по Указу Главы Тувы Шолбана Кара-оола посмертно удостоен звания «Народный художник Республики Тыва».

Творчество 
Еще учась в школе, увлекся резьбой по дереву и заинтересовался изобразительным искусством. Лепил фигурки животных из пластилина. Будучи подростком, пробовал мастерить музыкальные инструменты. Во время учебы в Красноярском музыкальном училище начал работать над усовершенствованием создания музыкальных инструментов. Неоднократно участвовал в конкурсах мастеров по изготовлению музыкальных инструментов. Как самодеятельный композитор, сочинял песни на стихи тувинских поэтов. В 1968 году его пластилиновые фигурки заметил художник Тувы Сергей Ланзы. Он предложил воспроизвести фигурки на камне. Участвовал во многих смотрах-конкурсах как в России, так и за рубежом. Б. Дупчур как наставник и учитель обучил многих камнерезному искусству, возродил забытый вид творчества — резьбу и роспись по дереву. Автор многих книг поэзии и прозы.

Награды 
Почётные звания
 Заслуженный работник культуры Тувинской АССР (1976);
 Народный художник Республики Тыва (2008).

Премии
 Лауреат Государственной премии России (1992).

Литература 
 Дыртык-оол, А. В камне песня души : [персональная выставка работ Б. С. Дупчур] // Тув. правда. — 1992. — 27 июня.
 Кривдик, Музыка в камне : [о творчестве камнереза Б. С. Дупчура] // Сов. Хакасия. — 1981. — 25 июня.
 Монгал, С. Разностронность художника : [о молодом камнерезе Б. Дупчур] // Тув. правда. — 1969. — 20 февр.
 На все руки мастер : [о камнерезе, комп. Б. С. Дупчур] // Тув. правда. — 1976. — 13 апр.

Примечания 

Деятели культуры Тывы
Заслуженные работники культуры Тувинской АССР
Лауреаты Государственной премии РФ
Члены Союза художников СССР